

Musica 
 Il mio canto libero – album di Lucio Battisti pubblicato nel 1972
 Il mio canto libero – brano musicale di Lucio Battisti  del 1972, pubblicato nell'omonimo album e nel 45 giri Il mio canto libero/Confusione

Televisione 
 Il mio canto libero – concerto in memoria di Battisti tenutosi nel 1998 a Roma e trasmesso da Canale 5